Armação dos Búzios, município do estado do Rio de Janeiro
 Búzio, molusco aquático (plural de)
 Jogo de búzios, método de divinação proveniente da África
 Praia de Búzios, no estado do Rio Grande do Norte

  
Desambiguação
Desambiguações de topônimos